Wülfershausen bezeichnet drei Orte in Deutschland:

 Wülfershausen an der Saale, Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern
 Wülfershausen (Osthausen-Wülfershausen), Ortsteil der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen im Ilm-Kreis
 Wülfershausen (Wasserlosen), Ortsteil der Gemeinde Wasserlosen im Landkreis Schweinfurt